Il singolare maschile del torneo di tennis Japan Open Tennis Championships 1982, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitore Jimmy Arias che ha battuto in finale Dominique Bedel 6-2, 2-6, 6-4.

Teste di serie

 Jimmy Arias (Campione)
 Van Winitsky (secondo turno)
 Tom Gullikson (secondo turno)
 Andreas Maurer (secondo turno)
 Robert Van't Hof (secondo turno)
 Dominique Bedel (finale)
 Pat Du Pré (terzo turno)
 Tim Gullikson (secondo turno)

 Zoltán Kuhárszky (primo turno)
 Peter Rennert (terzo turno)
 Brad Gilbert (terzo turno)
 Marty Davis (terzo turno)
 Francisco González (quarti di finale)
 Trey Waltke (secondo turno)
 Larry Stefanki (primo turno)
 Rocky Royer (secondo turno)

Tabellone

Finali

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 

Japan Open Tennis Championships 1982